El término cotinga turquesa puede referirse a:

 cotinga turquesa, el nombre popular del ave Cotinga ridgwayi de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología y en Costa Rica,

o

 cotinga turquesa, el nombre popular del ave Cotinga maynana en Colombia.